Термин Кохб может иметь следующие значения:
 Кохб — бывшее армянское село, ныне на территории Турции.
 Кохб — гора близ одноименного села, ныне на территории Турции
 Кохб — село в Тавушской области Армении.
 Кохб (Кохбопор) — гавар в провинции Гугарк Великой Армении.
 Кохб  — река в Тавушской области Армении